Die Liste der Rektoren der Universität Bützow führt alle Personen auf, die seit der Gründung im Jahr 1760 das Amt des Rektors der Friedrichs-Universität Bützow ausgeübt haben. Gemäß den Statuten der Universität Bützow dauerte die Amtszeit des Rektors ein halbes Jahr. Erst mit der Rückverlegung der Universität Bützow nach Rostock und der Vereinigung mit der Universität Rostock im Jahr 1789 wurde der Rektor fortan auf ein Jahr ins Amt gewählt.

1760–1788

Siehe auch 
 Liste der Rektoren der Universität Rostock

Literatur 
 Angela Hartwig, Tilmann Schmidt (Hrsg.): Die Rektoren der Universität Rostock 1419–2000. In: Beiträge zur Geschichte der Universität Rostock. Heft 23, Universitätsdruckerei Rostock-Universitätsarchiv 2000, ISBN 3-86009-173-5.

Einzelnachweise 

Butzow, Universitat
!